Малые Борки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малые Борки — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малые Борки — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Малые Борки — деревня в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Малые Борки — село в Гусятинском районе Тернопольской области.